Carl Adlersparre – poeta svedese
 Georg Adlersparre – generale, politico e scrittore svedese
 Sophie Adlersparre – editrice e attivista svedese
 Sofia Adlersparre – pittrice svedese